Sassetano – abitanti di La Sassa
Sassetano – abitanti di Sassetta (Italia)